Paul Hanley ist der Name folgender Personen:

* Paul Hanley (Musiker) (* 1964), britischer Musiker
 Paul Hanley (Tennisspieler) (* 1977), australischer Tennisspieler